Maugendre est un patronyme porté notamment par :

 Adolphe Maugendre (1809-1895), peintre paysagiste, dessinateur et lithographe français ;
 Charles-Édouard Maugendre-Villers, sculpteur statuaire français ;
 Claudine Maugendre (?-2017), photojournaliste et éditrice française ;
 Odette Maugendre-Villers (1884-1973), sculptrice française, mariée au peintre Jean-Gabriel Domergue ;
 Paul Maugendre (1947-), critique littéraire français, spécialiste du roman policier.

Homonymie de patronyme